Siefer ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Siefer (* 1951), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Gregor Siefer (* 1928), deutscher Soziologe
 Heinrich Siefer (* 1959), deutscher Theologe, Erziehungswissenschaftler und Autor
 Thomas Siefer (* 1956), deutscher Eisenbahningenieur und Hochschullehrer